Austria:
 Nestelbach – rzeka, dopływ Laßnitz
 Nestelbach bei Graz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung